Илья Алексеевич Буров () — российский фристайлист, выступающий в лыжной акробатике, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр (2018, 2022). Член сборной России с 2011 года. Заслуженный мастер спорта России (2018).

Карьера 
Родился 13 ноября 1991 года в Ярославле. Младший брат — трёхкратный чемпион мира по фристайлу в акробатике Максим Буров.

Дебютировал на Кубке Европы по фристайлу в январе 2009 года, на Кубке мира — в январе 2011 года в Мон-Габриэле вместе с Павлом Кротовым, с которым обучались в одной ДЮСШ. В 2014—2018 гг. шесть раз становился призёром этапов Кубка мира (по три вторых и третьих места). Участник Олимпиады 2014 года в Сочи. Выступает за Московскую и Ярославскую область, ШВСМ.

Тренеры: Понгильский А. Н., Брикман И. М. Воспитанник ДЮСШ № 3 (Ярославль).

В 2016 г. окончил факультет физической культуры Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане завоевал бронзовую медаль в акробатике. Спустя 4 года на Играх в Пекине вновь стал третьим в акробатике.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (25 февраля 2022 года) — за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость, проявленные на XXIIV Олимпийских зимних играх 2022 года в городе Пекине (Китайская Народная Республика);
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени (28 февраля 2018) — за высокие спортивные достижения на XVIII Олимпийских зимних играх 2018 года в городе Пхенчхане (Республика Корея), проявленные волю к победе, стойкость и целеустремленность.

Примечания

Ссылки 
 Илья Буров на сайте Минобороны России

Фристайлисты по алфавиту
Фристайлисты России
Спортсмены Ярославля
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Фристайлисты на зимних Олимпийских играх 2022 года